El Ministerio de Asuntos Sociales (MAS) de España fue un departamento ministerial en el segundo, tercer y cuarto Gobierno de González (,  y  legislatura). Existió con esta denominación desde 1988 hasta 1996.

Funciones 
Originalmente el Departamento de Asuntos Sociales era responsable de:

 La dirección, planificación, coordinación y evaluación de los servicios sociales, excepto las prestaciones económicas no contributivas, atendiendo a las obligaciones estatales en las áreas de bienestar social; fomento de la cooperación con organizaciones no gubernamentales de carácter nacional en el ámbito de la acción social; ejercicio de la tutela del Estado respecto a las Entidades asistenciales ajenas a la Administración y del protectorado del Gobierno sobre las Fundaciones de Beneficencia particular, puras y mixtas.
 La promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos, y la participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social.
 La protección jurídica del menor y, con carácter general, el análisis, elaboración y coordinación de los programas de actuación en materia de prevención de la delincuencia juvenil; la promoción de las instituciones de adopción y acogimiento familiar, así como las funciones que, en relación con estas instituciones, corresponden a la Administración del Estado.
 La promoción de la comunicación cultural entre la juventud de España; el fomento del asociacionismo juvenil y de su participación en movimientos asociativos internacionales; el desarrollo y coordinación de un sistema de información y documentación de la juventud, y el fomento de las relaciones y de la cooperación internacional en materia de juventud.
 La dirección y gestión de los programas derivados de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para otros fines de interés social.
 La normativa reguladora de las actividades anunciadas en los apartados anteriores y, en general, de las correspondientes al ámbito de la competencia del Departamento.

Posteriormente, en la década de los noventa sus funciones aumentaron a materias de migraciones, al asumir la Dirección General de Migraciones en 1993.

Titulares 
Durante sus casi ocho años de existencia, dos únicas personas ocuparon la cartera ministerial:

 (1988-1993): Matilde Fernández Sanz
 (1993-1996): Cristina Alberdi Alonso

Historia 

El Ministerio de Asuntos Sociales surgió en la única remodelación del segundo Gobierno de González. Fue suprimido por el gobierno de José María Aznar en 1996 y sus funciones pasaron al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Referencias 

Portavoz del Gobierno
Portavoz del Gobierno
Portavoz del Gobierno